Ao longo da existência da Ordem dos Templários, e devido à sua natureza militar, foram muitos os castelos cedidos à Ordem para sua defesa e manutenção e que, por esse motivo, ficaram conhecidos regionalmente como o Castelo dos Templários:

Em Espanha 
 Castelo de Ponferrada, Léon, Castela e Leão

Em Portugal 
 Castelo de Castelo Branco

Desambiguação